Dead Ringers (televisieprogramma), een Brits comedyprogramma op BBC-radio en -televisie
Dead Ringers (film), een film van David Cronenberg met Jeremy Irons